Aaron Schoenfeld – calciatore statunitense
 Heinrich Schoenfeld – allenatore di calcio e calciatore austriaco
 Jim Schoenfeld – dirigente sportivo, allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Otto Bruno Schoenfeld – schermidore e wrestler tedesco naturalizzato statunitense